Сэквилл () — фамилия.
 Сэквилл, Томас, 1-й граф Дорсет (1536—1608) — 1-й граф Дорсет, английский государственный деятель, юрист, драматург и поэт эпохи Ренессанса.
 Сэквилл-Уэст, Вита (1892—1962) — английская писательница, аристократка, садовод, журналист.